Жёлтый туман:
 «Жёлтый туман» — сказка А. М. Волкова.
 Жёлтый туман — явление, вызванное колдовством злой волшебницы в сказке «Жёлтый туман».